— ежегодный рейтинг лучших работ в манге, публикуемый с 2006 года японским книжным интернет-магазином Honya Club, который управляется компанией . Рейтинг, включающий с 2010 года пятнадцать работ, составляется на основе опроса сотрудников книжных магазинов Японии. Основным критерием для включения в рейтинг является наличие до пяти изданных томов-танкобонов манги.

Honya Club периодически составляет и публикует другие рейтинги манги, различающиеся по тематике или целевой аудитории, в том числе сёнэн-ай (опубликован в 2015 году), веб-манга (2018 год), исэкай (2019 год), спортивная манга (2020 год), сёдзё (публикуется с 2021 года) и «Комиксы, рекомендованные издателями комиксов» (с 2021 года).

Список

2006 год 
Источник: .

2007 год 
Источник: .

2008 год 
Источник: .

2009 год 
Источник: .

2010 год 
Источник: .

2011 год 
Источник: .

2012 год 
Источник: .

2013 год 
Источник: .

2014 год 
Источник: .

2015 год 
Источник: .

2016 год 
Источник: .

2017 год 
Источник: .

2018 год 
Источник: .

2019 год 
Источники: .

2020 год 
Источник: .

2021 год 
Источник: .

2022 год 
Источник: .

2023 год 
Источник: .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт рейтинга
 Официальный сайт Honya Club
 Страница рейтинга

Появились в 2006 году в Японии
Списки:Аниме и манга
Рейтинги